Hochthron heißen folgende geographische Objekte:

 Werfener Hochthron (2363 m), Gipfel im Tennengebirge, Land Salzburg
 Berchtesgadener Hochthron (1972 m), Gipfel des Untersbergs, Berchtesgadener Alpen, Bayern
 Salzburger Hochthron (1852 m), Gipfel des Untersbergs, Berchtesgadener Alpen, Land Salzburg
 Hochthron (Salzkammergut-Berge) (1574 m), Grat des Königsberger Horns, Osterhorngruppe, Land Salzburg